Niemcy:
 Thür – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Gerhard Thür – austriacki historyk
 Hanspeter Thür – szwajcarski prawnik

Zobacz też:
 Thur
 Tur
 Türr